Le Silence de la mer ist der Originaltitel folgender Werke:

 Das Schweigen des Meeres, eine Novelle von Jean Marcel Bruller unter dem Pseudonym Vercors aus dem Jahr 1942
 Das Schweigen des Meeres (Film), ein französischer Film von Jean-Pierre Melville aus dem Jahr 1949, eine Verfilmung der Novelle 
 Le Silence de la mer (2004), ein französischer Fernsehfilm von Pierre Boutron aus dem Jahr 2004, eine weitere Verfilmung der Novelle